Галузы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Галузы — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Галузы — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.